
Die 43. UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1992 in Leeds, Vereinigtes Königreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1992
Radsportveranstaltung 1992
Radsportwettbewerb im Vereinigten Königreich
Sportveranstaltung in Leeds